Moreno Gadelha Veloso (Salvador, 22 de novembro de 1972) é um cantor e compositor brasileiro.

Moreno Veloso estudou física na faculdade, mas atua como músico no Brasil e no exterior.

Ele é filho de Caetano Veloso, um dos grandes expoentes da música popular brasileira (MPB), prontamente reconhecido internacionalmente, e da atriz Idelzuith (Dedé) Gadelha Veloso, primeira esposa de seu pai. É casado, desde 2004, com a antropóloga Clara Flaksman e eles têm dois filhos juntos: Rosa, nascida em janeiro de 2006 e José, que veio ao mundo em novembro de 2008.

A cantora Gal Costa, outro pilar da cultura musical do Brasil, é madrinha de Moreno Veloso e Rogério Duarte é seu padrinho.

Em 2000 gravou seu primeiro álbum Máquina de Escrever Música pelo selo Rock it!, de Dado Villa-Lobos. Em 2014 lançou Coisa Boa. Já  compôs para artistas como Adriana Calcanhotto, Roberta Sá e Caetano Veloso. No dia 20 de novembro de 2014, interpretou grande sucesso do grupo Kaoma, a canção “Chorando Se Foi” no programa Globo de Ouro Palco Viva.

Ver também 
Projeto +2 (com Kassin e Domenico Lancellotti)
Orquestra Imperial

Ligações externas
 Máquina de Escrever Música

Compositores da Bahia
Naturais de Salvador
Caetano Veloso
Cantores da Bahia